Brevik (Zweden), een plaats in Zweden
 Brevik (Noorwegen), een plaats in Noorwegen